Александр Сурков:
 Сурков, Александр Александрович (род. 1976) — киргизский каратист.
 Сурков, Александр Иванович (1902—1953) — Герой Социалистического Труда.